

Cinema
A sangue freddo (Johnny O'Clock) – film diretto da Robert Rossen (1947)
A sangue freddo (In Cold Blood) – film diretto da Richard Brooks, basato sul romanzo di Capote (1967)
A sangue freddo (In Cold Blood) – film TV diretto da Jonathan Kaplan (1996)
A sangue freddo - Beyond Hypothermia (Sip si 32 doe) – film diretto da Patrick Leung (1996)
Truman Capote - A sangue freddo (Capote) – film diretto da Bennett Miller (2005)

Letteratura
A sangue freddo (In Cold Blood) – romanzo di Truman Capote, basato su un fatto di cronaca realmente accaduto
A sangue freddo (Cold Blood) – romanzo giallo di Theresa Monsour

Musica
A sangue freddo – album de Il Teatro degli Orrori del 2009
A sangue freddo – singolo de Il Teatro degli Orrori del 2009

Videogiochi
A sangue freddo (In Cold Blood) – videogioco della Revolution Software (2001)

Pagine correlate 
 Sangue freddo